На 2-х Азиатских пляжных играх, проходивших 8—16 декабря 2010 года в столице Омана — Маскате, Непал представляли 8 спортсменов, соревновавшихся в пляжном кабадди и бодибилдинге. По итогам Игр непальские спортсмены не завоевали медалей.

Бодибилдинг

Пляжный кабадди 

Мужчины
Предварительный этап, группа A

Непал на Азиатских играх
Непал
2010 год в Непале